Берёзовка — село Становлянского района Липецкой области. Центр сельского поселения Островский сельсовет.

Стоит на правом берегу реки Семенек при впадении в него реки Сухой Семенек. На другом берегу Сухого Семенька — деревня Островки.

Отмечается на картах 1792 года.

Название — по берёзовым лескам рядом с селением.

Население

Примечания

Ссылки 
 Российский атлас, из сорока четырёх карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий. — СПб.: Сочин: гравир. и печат. при Горном училище, 1792 (Карта Тульского наместничества)  на сайте Руниверс
Официальный сайт администрации Островского сельсовета Становлянского района Липецкой области

Населённые пункты Становлянского района